Ksaweriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Ksaweriwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw, siehe Ksaweriwka (Wassylkiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Ksaweriwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja, siehe Ksaweriwka (Winnyzja)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Ksaweriwka (Lypowez)